Coimbatore steht für:

 Coimbatore, indische Stadt im Bundesstaat Tamil Nadu
 Coimbatore (Distrikt), indischer Distrikt
 Bistum Coimbatore, indisches Bistum

Coimbatore ist der Familienname von:
 Srikrishna Coimbatore (* 1977), indischer Fußballschiedsrichter